San Gabriel River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 San Gabriel River (Kalifornien), Fluss in Kalifornien
 San Gabriel River (Texas), Fluss in Texas